IAL steht für:
 International Algebraic Language, vormaliger Name der Programmiersprache ALGOL 58, siehe ALGOL
 International Auxiliary Language, Konzept einer international verwendbaren Verkehrssprache
 Internationale Artisten-Loge, Berufsverband in Deutschland

Abkürzung